Výřík je český rodový název pro několik druhů ptáků z čeledi puštíkovití:
 Jubula Bates, 1929 – monotypický rod
 Jubula lettii – výřík Lettiův
 Lophostrix Lesson, 1836 – monotypický rod
 Lophostrix cristata – výřík ušatý

Související články 
 sovka
 výreček